De Rally van Nieuw-Zeeland 1980, formeel 11th Motogard Rally of New Zealand, was de 11e editie van de rally van Nieuw-Zeeland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 83e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Nelson en de finish in Christchurch.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Christchurch